Фрунзе може да се отнася за:

 Фрунзе – названието на Бишкек, столицата на Киргизстан, от 1926 до 1991 г.;
 Михаил Фрунзе (1885 – 1925) – руски болшевишки военачалник;
 Фрунзе (лек крайцер, 1940).